Highway Star — одна из популярнейших композиций Deep Purple с альбома Machine Head 1972 года.
 Highway Star — японское название автосимулятора Rad Racer для приставки Nintendo Entertainment System 1987 года.